een regentschap op Sumatra, zie Kerinci (regentschap)
 een berg op Sumatra, zie Kerinci (berg)
 een meer op Sumatra, zie Kerincimeer
 een etnische groep op Sumatra, zie Kerinci (volk)
 een taal op Sumatra, zie Kerinci (taal)
 een nationaal park op Sumatra, zie Nationaal park Kerinci Seblat